Augustinerstraße steht für:

 Augustinerstraße (Erfurt)
 Augustinerstraße (Esslingen)
 Augustinerstraße (Köln)
 Augustinerstraße (Leipzig)
 Augustinerstraße (Mainz)
 Augustinerstraße (München)
 Augustinerstraße (Nürnberg)
 Augustinerstraße (Wien)
 Augustinerstraße (Würzburg)

Siehe auch:
 Auguststraße